Stonehenge –  budowla megalityczna, pochodząca z epok neolitu i brązu, w pobliżu Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii
 Stonehenge – miejscowość w Australii, w Nowej Południowej Walii
 Stonehenge – miejscowość w Australii, w Queensland, w regionie Darling Downs
 Stonehenge – miejscowość w Australii, w Queensland, w regionie Central West Queensland
 Stonehenge – miejscowość w Australii, na Tasmanii

 Stonehenge – polski zespół muzyczny

Zobacz też 
 Stonedhenge